L’Institut des sciences de la Terre peut désigner :
 l’Institut des sciences de la Terre situé au Sénégal à Dakar, créé en 1982 ;
 l’Institut des sciences de la Terre situé en France, principalement à Grenoble (Isère) et au Bourget-du-Lac (Savoie), créé en 2011.